Stathmonotus är ett släkte av fiskar. Stathmonotus ingår i familjen Chaenopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Stathmonotus